Кубок Болгарії з футболу 2018–2019 — 79-й розіграш кубкового футбольного турніру в Болгарії. Титул вперше здобув Локомотив (Пловдив).

Календар

1/16 фіналу 

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|25 вересня 2018

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|26 вересня 2018

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|27 вересня 2018

|}

1/8 фіналу 

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|30 жовтня 2018

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|31 жовтня 2018

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|1 листопада 2018

|}

1/4 фіналу 

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|2 квітня 2019

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|3 квітня 2019

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|4 квітня 2019

|}

1/2 фіналу 

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|16/23 квітня 2019

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|17/24 квітня 2019

|}

Фінал

Посилання 
 http://bulgarian-football.com/kupa-na-bulgaria.html 
 Кубок Болгарії на soccerway 

2018—2019
Болгарія
Болгарія
2018 у болгарському спорті
2019 у болгарському спорті